Lupașcu ist der Familienname folgender Personen:

 Camelia Lupașcu (* 1986), rumänische Ruderin
 Răzvan Lupaşcu (* 1978), rumänischer Eishockeyspieler